Molekulska formula -{C18H23NO6}- se može odnositi na:

 Ridelin
 Tazopsin